

Personen en families 
Eugènie Herlaar (1939), de eerste vrouwelijke nieuwslezer van het NOS Journaal
Noortje Herlaar (1985), een Nederlandse actrice en zangeres
Tom Herlaar (1957), een Nederlandse journalist en radiopresentator
Een vroegere heerlijkheid, zie Lijst van heren en vrouwen van Herlaar
Het adellijk geslacht Van Herlaar

Locaties 
Oud-Herlaar, een voormalig kasteel in Sint-Michielsgestel, zetel van heerlijkheid Herlaar
Nieuw-Herlaar, een kasteel in Sint-Michielsgestel, Nederland
Herlaarhof, een zorginstelling in Vught (Nederland), voorheen gevestigd in kasteel Nieuw-Herlaar
Herlaar (kasteel), een kasteel in Herenthout, België
Huys Herlaar, een voormalig kasteel tussen Tienhoven en Ameide, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Slot Herlaar, een landgoed op de plaats van het voormalige Huys Herlaar